Арсакий:

 Арсакий — архиепископ Константинополя (404 — 405)
 Арсакий Медиоланский — святой, признанный католической и православной церквами